Die Verbandsliga Niedersachsen 1979/80 war die 31. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde erstmals der Lüneburger SK.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1978/79 war die Amateurmannschaft von Eintracht Braunschweig nach vier Jahren wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während der SV Meppen und der MTV Gifhorn aufgestiegen waren. Die beiden Absteiger FC Schüttorf 09 und 1. FC Wunstorf hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die drei Aufsteiger 1. FC Osterholz-Scharmbeck (Wiederaufstieg nach einem Jahr), SVG Göttingen 07 (Rückkehr nach 15 Jahren) sowie TuS Syke (erstmals in der höchsten Amateurliga Niedersachsens) ersetzt.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich der Lüneburger SK. Als Zweit- und Drittplatzierter durften der TuS Lingen und der TuS Celle ebenfalls teilnehmen. Lüneburg konnte sich durchsetzen und stieg somit auf. Da gleichzeitig der TSR Olympia Wilhelmshaven aus der Oberliga Nord abgestiegen war, mussten die beiden letztplatzierten Mannschaften absteigen. Der VfB Peine verließ die Liga nach 29 Jahren und der FC Schöningen 08 nach neun Spielzeiten.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1979/80 im deutschen Fußball-Archiv

1979
Fußballsaison 1979/80